Monte Patria kan syfta på följande platser:

Chile 

 Monte Patria (ort), Región de Coquimbo, Provincia de Limarí, 
 Monte Patria (kommun), Región de Coquimbo, Provincia de Limarí, 

Robotskapade Chileförgreningar